Wolfshain ist der Name folgender Orte:
 Wolfshain, Ortsteil der Stadt Brandis, Sachsen; siehe Wolfshain (Brandis)
 Wolfshain, Ortsteil der Gemeinde Tschernitz, Brandenburg; siehe Wolfshain (Tschernitz)
 Wolfshain, Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, Thüringen; siehe Wolfshain (Zeulenroda-Triebes)